Lordelo (Felgueiras), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Felgueiras
 Lordelo (Monção), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Monção
 Lordelo (Vila Real), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Real
 São Salvador de Lordelo, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Paredes